K61 ou K.61 peut faire référence à :
 Abcès des régions anale et rectale, d'après la classification internationale des maladies ;
 Sonate K. 61, œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres